Пећина може да се односи на:

 Пећина, подземна просторија
 Пећина (Грнчар), археолошки локалитет, Грнчар код Витине
 Пећина (роман), роман Жозеа Сарамага
 Пећина (филм), српски документарни филм